Чёрная рука — может означать:

Организации 
 «Чёрная рука» — террористическо-националистическая организация, боровшаяся за освобождение сербов, находившихся под властью Австро-Венгрии, и объединение южных славян (1901—1917).
 «Чёрная рука» — арабская военизированная террористическая организация, действовавшая в Палестине во время британского мандата в 1930-х гг.
 «Чёрная рука» — словенская клерикальная коллаборационистская организация времён Второй мировой войны.

СМИ, искусство 
 «Чёрная рука» — фильм-нуар 1950 года режиссёра Ричарда Торпа.

Другое 
 Чёрная рука — разновидность итальянского рэкета.

См. также 
  (значения)